556 – rok
 556 p.n.e. – 566 przed naszą erą
 5,56 x 45 mm – "566", "5.66", standardowy nabój NATO